Un votant est une personne qui participe effectivement à un vote et qui, par conséquent, exerce son droit de vote en ne recourant pas à l'abstention. Ceux qui recourent au vote blanc ou au vote nul sont des votants.

Définition 
Selon le CNTRL, le votant est une personne qui, possédant le droit de voter, participe à un vote ou à une élection. C'est également le membre votant d'une assemblée. En droit électoral, il s'agit d'un électeur qui a pris part à un scrutin. Il exerce ainsi son droit de vote et s'oppose donc à l'abstentionniste.

Déroulement 
Le votant doit généralement se déplacer aux votes mais, selon les pays, il est également possible pour cette personne d'exercer son droit sans qu'elle ait à se rendre au bureau de vote. Cette procédure est désignée sous le nom de vote par procuration.

Références

Articles connexes 

 Vote, Vote nul, Vote blanc et Refus de vote
 Abstention
 Report de voix
 

Vote